

Carriera

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Steaua Bucarest: 2000-2001

Steaua Bucarest: 2001

MTK Budapest: 2002-2003

Collegamenti esterni